E127 kan avse:

 E127 – en europaväg som går från Ryssland (Sibirien) till östligaste delen av Kazakstan
 E127 – ett färgämne med E-numret E127, se erytrosin